Super Pumped, Mike Isaac 2019-es regénye
 Super Pumped, (2022–) amerikai sorozat Brian Koppelman és David Levien alkotásában